Гебре:

 Гебре Гебремариам (род. 1984) — эфиопский бегун-стайер.
 Гебре Кидан, Тесфайе (1937—2004) — эфиопский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Гебре Селассие, Теодор (род. 1986) — чешский футболист эфиопского происхождения.